olho-daguensi – abitanti di Olho d'Água das Cunhãs
olho-daguensi – abitanti di Olho d'Água das Flores
olho-daguensi – abitanti di Olho d'Água